Veliki Vretenac (lat. Zingel zingel; sin. Aspro zingel) je riba iz porodice grgeči; tamnije je boje i naraste do 50 cm, ima širi rep te na leđnoj peraji ima 13 do 14 žbica. Vrlo je rijedak i živi u brzim vodama. Noćna je riba te se hrani manjim ribama i glistama.

Izvori 

Grgeči